Brewaard ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Breward (* 1965), britischer Kulturhistoriker, Hochschullehrer und Autor

Siehe auch:
 St Breward, Dorf in Cornwall, England, United Kingdom